Чемпионат Африки по самбо 2015 года прошёл в Касабланке (Марокко) 21-25 мая.

Медалисты

Мужчины

Медальный зачёт

Женщины

Медальный зачёт

Боевое самбо

Медальный зачёт

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 

2015 год в самбо
Международные спортивные соревнования в Касабланке
Чемпионаты Африки в 2015 году
Чемпионаты Африки по самбо
Чемпионаты Африки в Марокко
Спорт в Марокко в 2015 году
Май 2015 года
Международные соревнования по самбо в Марокко